Live in Midgård — перший офіційний концертний альбом симфо-метал колективу Therion. По закінченню запису в Колумбії, Німеччини та Угорщині, під час турне-презентації Secret of the Runes восени і взимку 2001-го, вийшов у вигляді подвійного CD-альбому. Загальна редакція здійснена в Стокгольмі весною 2002-го, остаточний мастеринг було проведено в Берліні.

Список пісень

Диск 1

Диск 2

Примітки

Посилання 
 «Live in Midgård» в Encyclopaedia Metallum 

Музичні альбоми 2002
Альбоми шведських виконавців